Sveriges fotbollslandslag i EM 2004

Här följer den svenska truppen till Europamästerskapet i fotboll 2004.

Förbundskaptener
Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck

Spelare

Externa länkar
Svenska Fotbollförbundet

Fotboll i Sverige 2004
Europamästerskapet 2004